Котлик — название населённых пунктов:

Россия 
 Котлик — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Котлик — посёлок в Пластовском районе Челябинской области.

США 
  — деревня на Аляске.